Our Town peut faire référence à :

 Our Town est une pièce de théâtre en trois actes écrite par le dramaturge américain Thornton Wilder en 1938 :
 Our Town est le titre original du film Une petite ville sans histoire réalisé par Sam Wood en 1940, adapté de la pièce ;
  de Delbert Mann, avec Frank Sinatra (le régisseur), Paul Newman (George Gibbs) et Eva Marie Saint (Emily Webb), est une adaptation musicale télévisée de 1955 ;
 Our Town est une adaptation télévisée par George Schaefer diffusée en 1977 avec Hal Holbrook (le régisseur), Robby Benson (George Gibbs) et  (Emily Webb) ;
 Our Town est une adaptation télévisée réalisée par James Naughton et diffusée en 2003, avec Paul Newman dans le rôle du régisseur.
  est un film policier sud-coréen de 2007, réalisé par Jeong Gil-yeong.

Références